Línea 49 puede referirse a:

 Línea 49 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 49 de autobuses de Madrid.
 Línea 49 de Movibus en la Región de Murcia, España.